Йо́сеф Гу́мпал (; 30 января 1918, Оломоуц — 20 декабря 1984, Невшатель) — чехословацкий футболист и футбольный тренер.

Клубная карьера

Тренерская карьера

Достижения 
 Чемпион Второго дивизиона Франции: 1946/47
 Лучший бомбардир Первого дивизиона Франции: 1949
 Лучший бомбардир Второго дивизиона Франции: 1947
 Рекордсмен «Сошо» по количеству голов в сезоне: 50 голов
 Рекордсмен «Сошо» по количеству голов в сезоне лиги: 45 голов

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на сайте Footballdatabase.eu 

Футболисты Чехословакии
Футбольные тренеры Чехословакии
Игроки ФК «Безье»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Злин»
Тренеры ФК «Безье»
Тренеры ФК «Ивердон»
Тренеры ФК «Монпелье»
Тренеры ФК «Страсбур»
Тренеры ФК «Фрибур»